Прову́лок Рилє́єва — назва провулків у деяких населених пунктах України.

 У місті Вінниця:
 1-й провулок Рилєєва;
 2-й провулок Рилєєва.
 Провулок Рилєєва — провулок у місті Житомир.
 Провулок Рилєєва — провулок у місті Київ.
 Провулок Рилєєва — провулок у місті Полтава.
 Провулок Рилєєва — провулок у місті Харків.

Вулиці, названі на честь людей
Провулки